Por Bay View pode estar à procura de:

Nova Zelândia

 Bay View (Nova Zelândia)

Reino Unido

 Bay View (Kent)

Estados Unidos
Bay View (Michigan)
Bay View (Ohio)
Bay View (Washington)

Ver também
Bay View Gardens

Desambiguação